Violinsonate Nr. 2 ist der Name folgender Sonaten:

 Violinsonate Nr. 2 (Beethoven)
 Violinsonate Nr. 2 (Brahms)